Galic, Galić oder Galič ist der Familienname folgender Personen:
 Anita Galić (* 1985), kroatische Schwimmerin

 Marina Galic (* 1977), deutsche Schauspielerin und Hörspielsprecherin
 Marinko Galič (* 1970), slowenischer Fußballspieler
 Mate Galić (* 1974), kroatischer DJ
 Milan Galić (1938–2014), jugoslawischer Fußballspieler
 Robert Galic (* 1973), deutscher Musiker, Produzent und DJ
 Stanislav Galić (* 1943), Kommandant serbischer Truppen im Bosnienkrieg
 Štefica Galić (* 1963), bosnisch-herzegowinische Menschenrechtsaktivistin, Fotografin und Journalistin

Siehe auch:
 Galitsch (Begriffsklärung)